L'expression syndicat patronal peut désigner :

 une organisation patronale, en France,
 par abus de langage, un syndicat de salariés apparenté au syndicalisme dit « jaune », appelé parfois aussi syndicat-maison - le terme se référant au fait que le dit syndicat prend des positions proches de celles du patron de l'entreprise.